Винге (, , ) — фамилия, распространённая среди жителей Скандинавии.

Известные носители:
 Винге, Пер (1858—1935) — норвежский дирижёр, композитор и пианист.
 Винге, Херлуф (1857—1923) — датский зоолог.
 Винге, Мортен Эскиль (1825—1896) — шведский художник.
 Тенгелин-Винге, Ханна Матильда (1838—1896) — шведская художница.

См. также